Eberspächer è un nome di famiglia tedesco.

Persone
Bettina Eberspächer (* 1957) – autrice tedesca
Hans Eberspächer (1943-2014) – psicologo tedesco
Helmut Eberspächer (1915-2011) – imprenditore tedesco
Jörg Eberspächer (* 1945) – docente tedesco

Aziende
Eberspächer GmbH – fornitore per l'industria automobilistica 
Glasdachfabrik Eberspächer